Beiguan – tipo di musica, melodia e rappresentazione teatrale tradizionale cinese, originario delle zone di Zhangzhou e Taiwan
 Distretto di Beiguan – distretto della città cinese di Anyang nello Henan
 59000 Beiguan – asteroide della fascia principale